Rodulate est un album de musique électronique de Luke Vibert & Jeremy Simmonds, sorti en 2008 sur le label Rephlex.

Titres

Notes et références 

Album musical sorti en 2008
Album de Luke Vibert
Album publié par Rephlex Records